Ikarus 260 — высокопольный автобус большого класса венгерской фирмы «Икарус», выпускался в 1972—2003 годах для городских и пригородных маршрутов. За 30 лет выпуска было сделано более 30 модификаций. Автобусы, поставляемые в СССР, окрашивались в желтый цвет. Кузов автобуса безрамный ферменный, сварной из трубчатых профилей, большей частью с закрытым поперечным сечением.

С 1993 по 1998 годы на заводах СВАРЗ и ЯАЗ в рамках капитального ремонта Ikarus 280 демонтировался прицеп с узлом сочленения и монтировалась задняя площадка от прицепа либо от списанного автобуса. В результате получался автобус, конструктивно аналогичный Ikarus 260. Также в нескольких случаях Ikarus 280 укорачивали, но заднюю площадку не монтировали — устанавливалась торцевая задняя маска. Эти автобусы работали в качестве техпомощи, в частности в Минске. В Санкт-Петербурге, Самаре, Челябинске и Омске такие автобусы использовались и на городских маршрутах.

Модификации

Ikarus 260T 

Выпускались только опытные экземпляры, работавшие в Будапеште и Веймаре. В Таджикистане и КНДР собирались собственные варианты Ikarus-260T с электрооборудованием как российского, так и местного северокорейского производства. Последние в настоящий момент работают в Пхеньяне, собранные на Пхеньянской троллейбусной фабрике как Chollima 951.

Памятники автобусу 
 Памятник автобусу «Икарус-260» установлены в Гомеле и Воронеже.

Галерея

Литература 
 Журналы «За рулём»
 Журнал «Мир грузовиков»
 «Автобусы Икарус, серия 200», особенности конструкции, эксплуатация, Т. О., ремонт.
 «Автобусы Икарус, устройство и техническая  эксплуатация»,  Транспорт,  1976.
 «Руководство на русском языке по эксплуатации автобусов Ikarus 250/256/260/280»,   Ikarus Karosszeria, 1990.

Примечания

Ссылки 

 Материал об автобусах Ikarus 260 на сайте Харьков Транспортный
 Московские Ikarus 260.

 0260